Filer steht für:

 Filer (Idaho), ein Ort in USA
 filer.js, eine JavaScript-Bibliothek

Sonstiges:
 Filer Haven, Bucht von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch:
 File
 Filler